Community Bank ist der Name folgender Banken:

 Community Bank of Arizona
 Community Bank of Florida
 Community Bank of Nevada
 Community Bank of Texas